Polina Monowa, ros. Полина Ивановна Монова (ur. 6 kwietnia 1993 w Ufie) – rosyjska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Na swoim koncie ma wygranych dziewięć singlowych i dwadzieścia dziewięć deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA Tour w singlu była sklasyfikowana na 160. miejscu (19 czerwca 2017) i w deblu na 118. miejscu (18 grudnia 2017).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Ufie
Rosyjskie tenisistki